Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Quinte”
 Pierwszy HMCS „Quinte” – trałowiec typu Bangor. W służbie w latach 1941-1947.
 Drugi HMCS „Quinte” – trałowiec typu Bay. W służbie w latach 1954-1965.

Bibliografia 
 

Quinte